Troi může být:
 Deanna Troi – fiktivní postava z prostředí Star Treku
 Lwaxana Troi – fiktivní postava z prostředí Star Treku
 Milostný trojúhelník paní Troi – epizoda třetí sezóny seriálu Star Trek: Nová generace

Reference